Седам — українська мережа супермаркетів, що нараховує 16 торговельних об’єктів у Чернігівській області. 
 Седам-Кая (Орлиний заліт) — гора в Криму.